Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2009/2010 годов () — десятый сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания и восьмой единый сезон чемпионата страны. В турнире участвовали 16 команд, чемпионом в четвёртый раз в своей истории стал столичный «Железничар». Чемпионат стартовал 1 августа 2009 года и завершился в мае 2010 года.

Итоги сезона 
Чемпионат в четвёртый раз в своей истории выиграл столичный «Железничар», который опередил ближайшего конкурента хорватский клуб «Широки Бриег» на 6 очков. В Лиге Европы на следующий сезон Боснию и Герцеговину представляли помимо «Широки Бриег» ещё один хорватский клуб «Зриньски» и обладатель Кубка Боснии «Борац» из Бани-Луки. Покинули Премьер-лигу два клуба из Республики Сербской — чемпион Боснии 2008 года «Модрича» и «Лакташи».

Клубы-участники

Результаты матчей

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Боснийский футбол
 ОФициальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины

Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2009 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010